Try (rugby), een manier om in rugby punten te behalen
 Try (Just a Little Bit Harder), een lied van de Amerikaanse zangeres Janis Joplin
 Try (Nelly Furtado), een lied van de Canadese zangeres Nelly Furtado
 Try (P!nk), een lied van de Amerikaanse zangeres P!nk uit 2012
 Turkse lira, TRY